Kohout è un cognome di origine ceca.

Persone
Aleš Kohout (1972), ex calciatore ceco 
 Josef Kohout (1917-1994), scrittore austriaco meglio noto con lo pseudonimo di Heinz Heger
Jan Kohout (1961), politico ceco
Pavel Kohout (1928), scrittore, drammaturgo e poeta ceco naturalizzato austriaco